Kholopenichskiy Rayon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Minsk.

Källor 

Historiska indelningar i Minsks voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll